Matter, een royaltyvrije connectiviteitsstandaard voor domotica.
 Black Lives Matter, een internationale beweging tegen anti-zwart racisme.
 Bert Matter, een Nederlands organist en componist. 
 Fecal Matter, een kortstondig bestaande punkband uit Aberdeen in de Amerikaanse staat Washington.
 Niall Matter, een Canadees acteur.
 Mani Matter, een Zwitserse componist/singer-songwriter.
 Matter (Sciencefictionroman), een roman geschreven door Iain Banks.